Натуральне число 1554
 1554 рік до нашої ери
 1554 рік нашої ери